Nicomède (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
  Nicomède, mathématicien grec () ;
 quatre rois de Bithynie :
 Nicomède ,
 Nicomède II,
 Nicomède III,
 Nicomède IV ;
 Nicomède, tragédie de Pierre Corneille (1658).

Patronyme 

 Pablo Nicomedes (1986-), acteur, réalisateur et scénariste français.

Prénom 
  (Nicomedes)
  (Nicomède)